Jürgen Miethke ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Miethke (Bankmanager) (* 1935), deutscher Bankmanager
 Jürgen Miethke (Historiker) (* 1938), deutscher Historiker und Hochschullehrer